Бокий — фамилия.

Известные носители 
 Бокий, Александр Константинович (род. 1957) — советский футболист и российский тренер.
 
 Бокий, Георгий Борисович (1909—2001) — российский кристаллограф, член-корреспондент АН СССР (с 1958). Сын Б. И. Бокия.
 Бокий, Глеб Иванович (1879—1937) — деятель советских спецслужб, комиссар государственной безопасности 3-го ранга.
 Бокий, Григорий Петрович (род. 1928) — советский механизатор, Герой Социалистического Труда (1971).
 
 Бокий, Игорь Александрович (род. 1994) — белорусский спортсмен, многократный чемпион и призёр Паралимпийских игр по плаванию.
 Бокий, Николай Андреевич (1918—1995) — советский лётчик, Герой Советского Союза.